Тимофеевка (Тимофеевский) — посёлок сельского типа, входящий в состав Коркинского муниципального района.

История 
Основан в 1826 — 1827 гг. переселенцами из Курской губернии. Носит имя Тимофея Захарова — поверенного, который привел сюда жителей.

По данным VIII ревизии первыми жителями были однодворцы, занимавшиеся земледелием , приехавшие  в 1831 году из Тимского уезда, Курской губернии.

Из деревни Гридасова, приехали 5 семей Захаровых и одна семья Гридасовых. Из Выползовой приехала семья Савинковых.  В 1834 году из деревни Мальневой приехала семья Огарковых.

Всего по результатам ревизии в феврале 1834 года  поселение насчитывало 52 жителя мужского пола и 45 женского.

В книге М.Д. Голубых “Казачья деревня”  приведён рассказ о заселении поселка Тимофеевского, записанный со слов двух сыновьев первопоселенцев в 1926 году. Порфирий Александрович Захаров является внуком Тимофея Михайловича, в честь которого был назван поселок.  РАССКАЗ О ЗАСЕЛЕНИИ ПОСЕЛКА ТИМОФЕЕВСКОГО.  
(Составлено со слов казаков Захарова Андрея Давыдовича (74 лет) и Захарова Порфирия Александровича (76 лет).

Мы, казаки Тимофеевского поселка, выселились из деревни Гредусовой, Тимского (испр. редактором) уезда, Курской губернии. Выселиться из Курской губернии нам пришлось в силу необходимости — из-за малоземелья, так как деревня Гредусова была окружена помещичьими землями, и мы были крайне стеснены.

Решили наши старики искать новых, «просторных и лучших земель». С этой целью послали в Оренбургскую губернию крестьянина Захарова Тимофея Михайловича. Тимофей Михайлович долго ездил по Оренбургской губернии в поисках наиболее удобного места для заселения. Наконец, выбор Тимофея Михайловича пал на то место, где сейчас расположен Тимофеевский поселок.

Тимофей Михайлович поехал в Оренбург к губернатору за получением разрешения для переселения на новый участок. Губернатор разрешение на заселение дал и спросил у Тимофея Михайловича:

— А как ты хочешь назвать свой поселок?

— Хотел бы назвать поселок но своей фамилии «Захаровским».

— Не ерунди, старик, — возразил губернатор, — твои мужики на печи лежат, ты ездишь, хлопочешь за, них, а хочешь назвать поселок по их фамилии. Не разрешаю называть поселок по твоей фамилии, назовем его по твоему имени— «Тимофеевский».

Так и назвали поселок Тимофеевским.

…

Первые жители поселка Тимофеевского были крестьянами, приписавшимися в Долгодеревенской волости, Челябинского уезда, Оренбургской губернии. В 1840 г. было окончательно по царскому указу сформировано Оренбургское казачье войско, и была установлена его территория. Всем крестьянам, жившим в Долгодеревенской волости, было предложено стать казаками. К нам в Тимофеевский поселок приехал тогда оренбургский губернатор Катенин и сказал нам:

— Вы — крестьяне, но живете среди казаков. Многие из вас породнились с казаками. Царю нужны служилые люди — казаки. Не желаете ли быть казаками?

— Нет, не желаем, — ответили наши старики. —Мы привыкли крестьянствовать и казачьей службы боимся.

После этого Катенин уже не спрашивал стариков об их желании перейти в казачество, не уговаривал, а приказал арестовать всех домохозяев Тимофеевского поселка и отвезти их в челябинскую тюрьму. Стариков долго держали в тюрьме, но потом выпороли их п отпустили в свою деревню.

Вскоре после этого в наш поселок приехали старые казаки для того, чтобы взять несколько мужиков из нашей деревни на военную службу. Наших стариков тут же на улице наряжали в казачьи мундиры, водили по улицам, а потом отправляли на службу в казачьи части.

Уж очень сильно не понравились нашим старикам казачьи мундиры. Мундиры были длинные, узкие и с высокими воротниками. Мужики не привыкли ходить в узких мундирах, но их все-таки одевали в эти мундиры. Коленями стягивали их животы и затягивали шнурки мундиров. Воротники мундиров были так высоки и так сильно стесняли движение головы, что с одним из жителей Тимофеевского поселка был такой интересный случай.

Одели его в Челябе (Челябинске) в казачий мундир и повели его пешком по большой дороге в Тимофеевский поселок. Идет он через Синеглазовский поселок, высоко держит голову, не может ее опустить из-за высокого воротника и спрашивает сопровождавших его казаков:

— Какой, братцы, это поселок?

— Синеглазовский, — ответили казаки.

— Синеглазовский?! А я и не узнал его.

Новый казак не узнал Синеглазовского поселка, в котором он бывал сотни раз, только потому, что воротник мундира был очень высок и узок, не позволял поворачивать голову по сторонам.

Итак, нам пришлось покориться казакам, стали и мы казаками. Жизнь стала трудной. Жителей Тимофеевского поселка часто стали высылать для охраны пограничной с киргизами линии. Там служили в отрядах и крепостях. Наряды для охраны пограничной линии были частыми и очень длительными. Такие командировки очень вредно отзывались на нашем хозяйстве, так как отрывали из хозяйства на долгое время лучших работников. Кроме командировок на пограничную линию жителям Тимофеевского поселка не нравилось и то, что их часто вызывали на различного рода военные сборы для обучения и заставляли приобретать за свой счет все положенное по закону для казака обмундирование.

Тяжело было отбывать военную службу, но зато в поселке жилось хорошо. Около поселка был густой, густой березовый лес. Лугов было тоже много, трава на лугах росла хорошая и достигала иногда до двух аршин высоты. Вдоль реки «Каменный лог», на долах было очень много («гнездовалось») разной дичи: гуси, утки, журавли, тетерева, серая куропатка, а в лесах в большом количестве водились волки и лисицы.

Земли было «сколько угодно». Земля между поселками не была разделена, никаких границ при землепользовании не существовало. Каждый распахивал и владел таким количеством земли, сколько в состоянии был обработать. Тут уж никаких стеснений не было.

Так-то мы из курских мужиков были переведены в казаки. Постепенно начали привыкать к новой, казачьей жизни. Наши сыновья женились на казачках, дочери выходили замуж за казаков, обзаводились мы родственниками — казаками в ближних и дальних деревнях. Постепенно и служба казаков становилась легче. На военной службе мы получали много нужных для казаков знаний, пристрастились исподволь к военной службе, полюбили службу в конных частях и стали настоящими казаками, ничуть не уступали «старым» казакам. А за последние годы наш поселок особенно «отличался» на военной службе. Наши казаки были смекалистыми, и редкий из них возвращался с военной службы рядовым казаком; чаще приходили домой урядниками да вахмистрами.

Так и свыклись с казачьей жизнью.

Водные ресурсы 
Через посёлок протекает речка Каменка, образующая каскад из трёх водопадов. На Каменке имеются две плотины с прудами.

Образование 
До начала 2000 -х в посёлке действовала неполная средняя школа №25, впоследствии закрытая в рамках борьбы со всеобщей грамотностью населения.

Экономика 
В 2012 году на северном выезде из посёлка началось строительство литейного завода. Также в посёлке действуют два магазина, принадлежащих ООО ТПП "Океан".

Транспорт 
В посёлке находится конечная остановка городского маршрута: 1 (ш. Калачёвская), остановка маршрута номер 7 (Площадка — п. Первомайский) и 17 (Разрез - п. Первомайский), а также ряда пригородных рейсов из Коркино, Еманжелинска, а также посёлков Красногорского и Зауральского и Челябинска.
В двух километрах от посёлка проходит железнодорожная линия ЮУЖД Троицкого направления, с остановками Дубровка-Челябинская, 26 км и Тимофеевка.

Факты 

 Неофициальным названием Тимофеевки с XIX - первой трети XX века было - "Каменный лог", по имени ручья вдоль которого вытянут поселок. Встречается это название и в метрических записях.
 Исследование уральского краеведа и историка Михаила Дмитриевича Голубых на основании изучения поселка Тимофеевского в 1926 году, издано под названием "Казачья деревня" в 1930.

См. также 
 Первомайский (посёлок в Челябинской области)
 Коркино
 Роза (посёлок в Челябинской области)

Примечания 

Населённые пункты Коркинского района